Наш дом — Россия — российская политическая партия;
 Наш дом — Россия (фракция) — фракция партии в Госдуме.
 Народная Демократическая Республика Йемен или НДР Йемен.
 Народно-Демократическая Республика Эфиопия или  НДР Эфиопия